

Toponyme 

 Le monde chinois, un concept historico-culturel ;
 La Chine historique, vaste pays d'Asie orientale de culture et de langue principalement Han ;
 La Chine impériale, régime monarchique qui a gouverné ce pays jusqu'en 1911 ;
 La République de Chine qui a remplacé l'Empire en 1911, gouverné la Chine continentale jusqu'en 1949, et gouverne l'île de Taïwan depuis lors ; 
 La République populaire de Chine qui gouverne la Chine continentale depuis 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise, et revendique aussi Taïwan ;
 Le Gouvernement national réorganisé de la République de Chine qui est un régime collaborationniste dirigé par Wang Jingwei qui exista de 1940 à 1945, durant la guerre sino-japonaise ; il se posait en rival de celui de la Première république de Chine (cf. supra).

 Patronyme 

 Aleksandr Chine (1985-), un joueur de hockey sur glace Kazakh.

 Autres significations 
Chine peut aussi désigner :
 Chine, la vingt-et-unième lettre de l'alphabet hébreu ;
 chine, dans le langage familier, un synonyme de brocante (ce synonyme a donné le verbe chiner) ;
 chine, un papier de luxe fabriqué avec des plantes fibreuses telles que le bambou ;
 chine, une porcelaine réputée ;
 Chine, un pavillon du parc d'attractions Epcot ;
 Chine'', un album du clarinettiste français Louis Sclavis.

Voir aussi 
 
 
 Chine : Intrigue dans la Cité interdite, un jeu vidéo sorti en 1998
 Crêpe de Chine, un châle d’été en soie ordinairement orné de broderies
 Crêpe de Chine, un parfum